LME kan avse: 

 LME – marknad för handel med terminskontrakt för basmetaller och andra metaller, se London Metal Exchange
 L. M. Ericsson – en svensk uppfinnare och företagare, se Lars Magnus Ericsson
 LME – ett svenskt företag Telefonaktiebolaget L M Ericsson, se  Ericsson